Amort bezeichnet:
 eine Funeral-Doom-Band, siehe Amort (Band)

Amort ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Amort (* 1958), österreichische Tanzhistorikerin, Dramaturgin und Kuratorin
 Elisabeth Amort (1924–2018), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Eusebius Amort (1692–1775), deutscher katholischer Theologe
 Kaspar Amort der Ältere (1612–1675), kurfürstlicher Hofmaler in München
 Vilém Amort (1864–1913), tschechischer Bildhauer